Ferdinand Barbedienne (1810-1892), fondeur de bronze d’art français ;
 Gustave Leblanc-Barbedienne (1849-1945), son neveu et successeur, fondeur de bronze d’art français.